

Családnév
 Arthur Sullivan (1842–1900) angol zeneszerző, karmester, orgonista (Gilbert & Sullivan)
 Billy Sullivan (William Hallissey Sullivan, Jr. 1915–1998) amerikai üzletember
 Brian Sullivan (egyértelműsítő lap)
 Christopher Sullivan (1965-) amerikai válogatott labdarúgó
 Dale Sullivan (1983–) kanadai jégkorongozó
 Dan Sullivan (egyértelműsítő lap)
 Erik Per Sullivan (1991–) amerikai színész
 Frank Sullivan (1898–1989) kanadai jégkorongozó
 Joseph Albert Sullivan (1901–1988) kanadai jégkorongozó, kapus
 Kathryn Dwyer Sullivan (1951-) amerikai űrhajósnő
 Michael Sullivan (1916–2013), Szu Li-ven, kanadai-brit művészettörténész, sinológus
 Neil Sullivan (1970–) skót válogatott labdarúgó
 Patrick J. Sullivan (1865–1935) amerikai politikus, Wyoming szenátora 1929–1930
 William V. Sullivan (1857–1918), amerikai politikus, Mississippi szenátora 1898–1901

Írói álnév
 Vernon Sullivan, Boris Vian (1920–1959) francia író, költő, muzsikus írói álneve

Fiktív személyek
 Chloe Sullivan, a Smallville sorozat szereplője
 Victor „Sully” Sullivan, az Uncharted videójáték szereplője.

Helyek

Kanada
Sullivan (Québec)

USA
Sullivan (Illinois)
Sullivan (Indiana)
Sullivan (Kentucky)
Sullivan (Maine)
Sullivan (Missouri)
Sullivan (New Hampshire)
Sullivan (New York)
Sullivan (Ohio)
Sullivan (város, Wisconsin)
Sullivan (Wisconsin)
Sullivan City
 Kráterek
Sullivan (Merkúr-kráter)
Sullivan (Vénusz-kráter)

Egyéb
 15133 Sullivan kisbolygó

Lásd még 
 Sullivan megye (egyértelműsítő lap)